Endoscypha är ett släkte av svampar. Endoscypha ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Endoscypha

en:Endoscypha